De wereldkampioenschappen wielrennen 1998 werden gehouden in Valkenburg, Nederland van 4 oktober tot en met 11 oktober. Oscar Camenzind werd de winnaar bij de wegwedstrijd van de mannen (elite). Het was de 65ste editie van dit jaarlijkse kampioenschap.

Mannen

Elite, wegwedstrijd
Op een bijzonder natte herfstdag in Valkenburg lieten met name de Nederlandse mannen zich volop van voren zien. Een kopgroep van zes man wist uiteindelijk te ontsnappen aan het peloton. De kopgroep bestond uit oud-wereldkampioen Armstrong, wereldbekerwinnaar Michele Bartoli, Michael Boogerd, Peter Van Petegem en de Zwitsers Oscar Camenzind en Niki Aebersold.

Nadat Camenzind ontsnapte uit de kopgroep wilden Armstrong en Boogerd hem terug halen. Boogerd reed op dat moment lek en kon het podium, wel vergeten. Armstrong werd teruggehaald door de kopgroep, maar de groep kon Camenzind niet meer achterhalen. De Zwitser pakte goud, Peter van Petegem en Bartoli pakten de zilveren en bronzen plak. De titel van Camenzind zou later nog een nare bijsmaak krijgen, hij werd betrapt op het gebruik van doping. Voor zijn wereldtitel is niet bewezen dat hij positief was. Voor hem was het een verrassende overwinning omdat hij drie jaar ervoor nog postbode was. Voor Peter Van Petegem is zijn medaille zijn doorbraak op internationaal vlak. Bartoli was de wereldbekerwinnaar en de grote favoriet voor het wk.

Beloften

Junioren

Vrouwen

Elite

Junioren

Zie ook
UCI Road Women World Cup 1998

1998
Wielrennen in 1998
Wielerwedstrijd in Nederland
Wielrennen, WK 1998
Wielrennen 1998